Ratz steht für:
 eine ehemalige israelische Partei, die 1996 in der Partei   Meretz  aufging, siehe Ratz (Partei)
 den Europäischen Iltis
 als Mundart-Ausdruck die Ratte
 eine rothaarige Puppe der Fernsehserie Rappelkiste

Ratz oder Rátz ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Ratz (1882–1924), österreichischer Landespolitiker
 August Ratz (1878–1946), österreichischer Landespolitiker
 Brigitte Ratz (1929–2006), österreichische Schauspielerin
 Eckart Ratz (* 1953), österreichischer Jurist und Richter
 Edmund Ratz (1933–2017), evangelischer Theologe
 Erwin Ratz (1898–1973), österreichischer Musiktheoretiker und Musikwissenschaftler
 Gerold Ratz (1919–2006), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Heinz Ratz (* 1968), deutscher Songpoet, Menschenrechtsaktivist und Rockmusiker 
 Herbert Ratz (* 1981), österreichischer Eishockeyspieler
 Jenő Rátz (1882–1951), ungarischer Generaloberst, Politiker und Verteidigungsminister
 Johann Kaspar Ratz (1786–1860), österreichischer Politiker und Richter
 Karl Ratz (1897–1961), deutscher Politiker (SPD)
 László Rátz (1863–1930), ungarischer Mathematiklehrer
 Wilhelm Rátz (1882–1952), evangelisch-lutherischer Prediger
 Wolfgang Ratz (* 1959), österreichischer Schriftsteller

Siehe auch:
 der RATZ-Index (Relativer Anstieg der Trefferquote gegenüber der Zufallstrefferquote)
 Ratzen
 Ratzer